Чанаккале () может означать:

 Чанаккале — город в Турции.
 Чанаккале — ил на северо-западе Турции.
 Чанаккале — турецкое название Дарданелл.